Leonardo Ricci, architetto italiano
 Leonardo Ricci, geografo italiano
 Leonardo Daniel Ricci, cestista argentino naturalizzato italiano